Млаква може бити:

 Млаква (Купрес), насељено мјесто у општини Купрес, Федерација БиХ, БиХ
 Млаква (Перушић), насељено мјесто у општини Перушић, Лика, Република Хрватска